

Moyen Âge

- 
 Château de Florennes
 Château de Rumbeke

Château de Chimay
 Ancien Palais du Coudenberg
 Château des Princes de Croÿ
 Château comtal de Rochefort
 Château de Trazegnies
 Château de Wynendaele

Château d'Antoing
 Château de Beersel
 Château de Bouchout
 Château de Crèvecœur
 Château de Fagnolle
 Château de Grand-Bigard
 Gravensteen
 Château de Laarne
 Château Le Chatelet
 Château Malaise
 Château de Mielmont
 Château de Mirwart
 Château d'Ooidonk
 Château d'Ottignies
 Château de Thy-le-Château
 Château Vogelsanck
 Château de Walhain

Commanderie d'Alden Biesen
 Château de Corroy-le-Château
 Château de Crupet
 Château d'Écaussinnes-Lalaing
 Château de Fallais
 Château du Fosteau
 Château de Gaasbeek
 Château de Genoels-Elderen
 Château de Hauteroche
 Château d'Havré
 Château de Horst
 Château Jemeppe
 Château de Leeuwergem
 Donjon de Limont
 Château-ferme de Moriensart
 Château de Poilvache
 Château-ferme de Rampemont
 Château de Rivieren
 Château-ferme de Roly
 Château de la Royère
 Château de Sombreffe
 Château de Spontin
 Steen
 Château de Val Duchesse
 Château de Wissekerke

Château d'Aspremont-Lynden
 Château-ferme de Falnuée
 Château de Meylandt
 Château de Montaigle
 Château de Lesve
 Château de Linsmeau
 Château-ferme de Samart
 Château de Trois Fontaines

Château d'Arenberg
 Château d'Autelbas
 Château de Bitremont
 Château-ferme de Fernelmont
 Château de Fontaine
 Château de Lavaux-Sainte-Anne
 Château de Mouffrin
 Château de Vonêche

Époque moderne

Château d'Acoz
 Château d'Anvaing
 Château de Boussu
 Château de Bousval
 Palais d'Egmont
 Château d'Enhaive
 Château Marnix de Sainte-Aldegonde
 Château de Pesche
 Château de Quirini
 Château de Resteigne
 Château de Ronchinne
 Château de Senzeille
 Château de Solre-sur-Sambre
 Château de Vierves-sur-Viroin
 Château de Waha

Château d'Ave
 Château Bayard
 Château de Bonneville
 Château-ferme de Corroy-le-Grand
 Château-ferme de Courrière
 Château-ferme de Falaën
 Château de Farciennes
 Château de Fontaine
 Château de Fooz
 Château de Franc-Waret
 Château de Gesves
 Château de Grandvoir
 Château de Halloy
 Château de Haltinne
 Château de Harlue
 Château de Hasselbrouck
 Château d'Hassonville
 Château de Haversin
 Château de Jannée
 Château de Maizeret
 Château de Morialmé
 Château de Petit-Leez
 Château de Porcheresse
 Château de Revogne
 Château de Sart-Eustache
 Château de Seron
 Château de Stalle
 Château-ferme de Sterpenich
 Château de Tarcienne
 Château de Trazegnies
 Château de Walzin
 Château de Warfusée

Château d'Annevoie
 Château d'Attre
 Château de Baronville
 Château de Baudries
 Château du Belvédère
 Château de Bever
 Château de Bierbais
 Château de Blocqmont
 Château de Bois-Seigneur-Isaac
 Château de Deulin
 Château d'Espierres
 Château de Flawinne
 Château de Fonteneau
 Château de Freÿr
 Château de Gaiffier
 Château des Goblet d'Alviella
 Château de Hanzinelle
 Château de Heks
 Château de Jennevaux
 Château de Laeken
 Château de Lamalle
 Château de Limont
 Château Malou
 Château de Massogne
 Château d'Onthaine
 Château d'Ostin
 Château de Poucques
 Château de Ravenstein
 Château de Scry
 Château de Seneffe
 Château de Spy
 Château du Stuyvenberg
 Château-ferme de Tellin
 Château de Waleffe Saint-Pierre
 Château de Wannegem-Lede

Château d'Aertrycke
 Château d'Argenteuil
 Château de Bormenville
 Palais royal de Bruxelles
 Château Calmeyn
 Château de Chérimont
 Château de Ciergnon
 Château de Faulx-les-Tombes
 Château de la Berlière
 Château de La Fougeraie
 Château de La Hulpe
 Château de Laclaireau
 Château de Leignon
 Château de Loppem
 Château de l'Hermite
 Château de Marchovelette
 Château de Moulbaix
 Château de Namur
 Château de Noisy
 Château de Pélichy 
 Château de Petite-Somme
 Château de Prelle
 Château de Presles
 Château de Ringen
 Château de Sorinnes
 Château Valduc
 Château de Vieusart-Corroy-le-Grand

Château de Dave
 Château Fond'Roy
 Château de Froidcourt
 Château Le Fy
 Château d'Isschot
 Château de Skeuvre
 Château Sainte-Anne
 Château de la Solitude

Belges

Chateaux